Sladtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sladtjärnen (Naverstads socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun,  (9,33 ha)
Sladtjärnen (Lurs socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun,  (2 ha)
Sladtjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun, 
Lilla Sladtjärnen, sjö i Tanums kommun, 
Stora Sladtjärnen, sjö i Tanums kommun, 
Sladtjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (1,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn